De Rally van Griekenland 2006, formeel 53rd BP Ultimate Acropolis Rally of Greece, was de 53e editie van de Rally van Griekenland en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 2006. Het was de 415e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Athene.

Programma

Resultaten

Statistieken

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

G
Rally van Griekenland